Doroftei ist der Familienname folgender Personen:

Leonard Doroftei (* 1970), rumänischer Profiboxer und derzeitiger Sportfunktionär
Răzvan Doroftei (* 2003), rumänischer Leichtathlet